18818 Ясухіко (18818 Yasuhiko) — астероїд головного поясу.
 Окудера Ясухіко  (,  12 березня 1952, Кадзуно) — колишній японський футболіст.